Україна:
 Залізничний район, Львівська область, місто Львів
 Залізничний район, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь
 Залізничний район — колишній адміністративно-територіальний район у місті Києві (1938–2001)

Зарубіжжя:
 Залізничний район, Російська Федерація, місто Ростов-на-Дону